Ralph George Algernon Percy, 12. Duke of Northumberland, DL (* 16. November 1956) ist ein englischer Aristokrat, erblicher Peer und ein bedeutender britischer Landeigentümer aus der Familie Percy.

Biographie 
Er ist der zweitgeborene Sohn des Hugh Percy, 10. Duke of Northumberland aus dessen Ehe mit Lady Elizabeth Montagu-Douglas-Scott, Tochter des Walter Montagu-Douglas-Scott, 8. Duke of Buccleuch. Als jüngerer Sohn eines Dukes führte er seit Geburt die Höflichkeitsanrede Lord Ralph Percy.

Er besuchte das Eton College, studierte Geschichte am Christ Church College der University of Oxford, dann Landmanagement an der University of Reading und arbeitete sieben Jahre im Arundel Castle Estate Office, bevor er nach Northumberland zurückkehrte, um das Alnwick Estate für seinen älteren Bruder Henry zu managen, der 1988 den Vater als 11. Duke beerbt hatte. Beim kinderlosen Tod seines Bruders erbte er 1995 dessen Adelstitel als 12. Duke of Northumberland. Als Duke war er Mitglied des House of Lords, bis der House of Lords Act 1999 dieses Recht der erblichen Peers beendete. Im Hansard sind keine Redebeiträge des Dukes im Parlament verzeichnet.

Die umfangreichen Ländereien der Familie in Northumberland, Schottland, London, Surrey und Tyneside sind in einer Anzahl von Gesellschaften und Stiftungen organisiert, deren wirtschaftlicher Nutznießer („Beneficial Owner“) der Duke ist. Die größte dieser Gesellschaften, Northumberland Estates, verwaltet 40000 ha Land, direkt 1600 ha Wald und 8100 ha landwirtschaftlicher Fläche; 100 Pächter bewirtschaften das restliche Land. Zu den Anwesen der Familie zählen der Familiensitz Alnwick Castle, sowie von Warkworth Castle und Prudhoe Castle in Northumberland, Syon Park in London, Hulne Park und Hulne Priory bei Alnwick, Albury Estate in Surrey und weitere denkmalgeschützte Gebäuden wie Brizlee Tower. In der Liste der Reichsten 2011 der Sunday Times belegt er Platz 248 mit einem geschätzten Vermögen von 315 Millionen britischen Pfund.

Neben der Mitarbeit in seinen Gesellschaften und Stiftungen arbeitet der Duke als Immobilienmakler und -gutachter sowie als Verleger. 1997 hatte er zudem das Amt des Deputy Lieutenant von Northumberland inne.

Der 12. Duke zeigt einen größeren ökonomischen Eifer als seine Vorgänger. Seine Entwicklungspläne treffen häufig auf Kritik. Der Verkauf von Raffaels Madonna mit den Nelken auf dem offenen Markt anstatt zu einem geringeren Preis an die National Gallery im Jahr 2003 rief Kritik hervor. Zur ungefähr gleichen Zeit erließ er seinen Pächtern wegen der Maul- und Klauenseuche 10 % der Pacht. Er hat seine Abneigung gegen Windparks zum Ausdruck gebracht, sich aber bei der Instandsetzung eines Wasserkraftwerks engagiert. Der Duke ist ein Sponsor der Northumberland Church of England Academy. 2014 ließ er zahlreiche Kunstschätze aus Alnwick Castle und Syon House bei Sotheby’s versteigern.

Ehe, Nachkommen und Verwandte 
Northumberland ist seit 1979 verheiratet und hat vier Kinder:
 Lady Catherine Sarah Percy (* 1982), ⚭ 2011 Patrick J. Valentine;
 George Dominic Percy, Earl Percy (* 1984), Direktor der Cluff Geothermal mit Professor Paul Younger;
 Lady Melissa Jane Percy (* 1987), ⚭ 2013 Thomas van Straubenzee;
 Lord Max Ralph Percy (* 1990) ⚭ 2017 Nora zu Oettingen-Spielberg (* 1990), Tochter des Albrecht Prinz zu Oettingen-Spielberg.

Seine Nichte Lucy Cuthbert ist mit dem Saudi-Prinzen Khalid bin Bandar bin Sultan Al Saud verheiratet.

Stammbaum

Einzelnachweise

Literatur 
 Charles Mosley (Hrsg.): Burke’s Peerage, Baronetage & Knightage. Band 2, Burke’s Peerage (Genealogical Books) Ltd, Wilmington 2003, S. 2937.

Weblinks 

 
 Northumberland, Duke of (GB, 1766) bei Cracroft′s Peerage
The Northumberland Estates
Alnwick Castle
Syon Park

Duke of Northumberland
Earl of Northumberland
Earl of Beverley
Baron Percy
Mitglied des House of Lords
Politiker (20. Jahrhundert)
Ralph Percy, 12 Duke of Northumberland
Engländer
Brite
Geboren 1956
Mann